Лашин:
 Лашин, Александр Валерьевич (род. 1982) — украинский стронгмен.
 Лашин, Владимир Леонидович  (1910 — 1970) — советский военный деятель, генерал-майор, участник Великой Отечественной войны.
 Лашин, Георгий Иванович (1920—1946) — Герой Советского Союза.
 Лашин, Михаил Афанасьевич (1918—1998) — Герой Советского Союза.

 Лаши́н — город в провинции Квебек в Канаде.

Русские фамилии